Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Luis David Martínez e Cristian Rodríguez hanno sconfitto Grigoriy Lomakin e Oleg Prihodko con il punteggio di 7-6(7-2), 7-6(7-3).

Teste di serie 

  Nicolás Barrientos /  Miguel Ángel Reyes Varela (semifinale)
  Sergio Galdós /  Gonçalo Oliveira (quarti di finale)

  Jeevan Nedunchezhiyan /  Fernando Romboli (primo turno) 
  Luis David Martínez /  Cristian Rodríguez (campione)

Wildcard 

  Juan Sebastian Gomez /  Alejandro Hoyos Franco (semifinale)

  Johan Alexander Rodriguez /  Andres Urrea (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Pereira Challenger 2022